

Codici 
 BOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bozoum (Repubblica Centrafricana)
 boz – codice ISO 639-3 della lingua tiéyaxo bozo

Geografia 
 Boz  – comune dell'Ain (Francia)
 Boz – villaggio del distretto di Alba (Romania)
 Boz – villaggio del distretto di Hunedoara (Romania)
 Boz – città del distretto di Boz in Uzbekistan

Letteratura 
 Boz – pseudonimo di Charles Dickens, con cui pubblicò la sua prima opera Sketches by Boz

Musica 
 Boz Burrell  – musicista britannico
 Boz  – album di Boz Scaggs del 1965

Personaggi 
 Boz  – personaggio disneyano della Trilogia della spada di ghiaccio
 BOZ the Bear  – personaggio di una serie animata omonima